Ел Дурасно, Ел Дураснито има више значења:

 Ел Дурасно, Ел Дураснито (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дурасно, Ел Дураснито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику